Идзуми:

 Идзуми — город в Японии, находящийся в префектуре Осака.
 Идзуми — город в Японии, находящийся в префектуре Кагосима.
 Идзуми — историческая провинция Японии в регионе Кинки на острове Хонсю.
 Идзуми — бронепалубный крейсер Японского Императорского флота.

Фамилия 
 Идзуми, Арата (род. 1982) — натурализованный индийский футболист.
 Идзуми, Кёка (1873—1939) — японский писатель.
 Идзуми, Рика (род. 1988) — японская модель, актриса и певица.
 Идзуми, Сигэтиё (1865—1986) — самый старый мужчина в мире, прожил 120 лет.
 Идзуми, Хироси (род. 1982) — японский дзюдоист.
 Идзуми Сикибу (974—1036) — японская поэтесса.

Персонаж 
 Идзуми Такуто — персонаж аниме и манги Zetsuai 1989, способный футболист.